

Persone
 Chiara Gribaudo (1981–) – politica italiana
 Ezio Gribaudo (1929–2022) – artista, editore e grafico italiano.